1900, année du calendrier grégorien.
 1900 (Novecento), film de Bernardo Bertolucci.
 Novecento : Pianiste, pièce de théâtre d'Alessandro Baricco.
 Novecento, mouvement pictural italien.
 Mil neuf cent, revue d'histoire.

Homonymie de nombre